Hellraiser е петнадесети студиен албум на швейцарската хардрок група Krokus. Първият албум с немския лейбъл AFM и бележи 30 години от дебютния им албум Krokus. Заема последно място в Билборд 200 и е първият албум влязъл в американската класация след Heart Attack (1988) насам.

Състав 
 Манди Майър – китара
 Тони Кастел – бас
 Доминик Фавес – китара
 Марк Сторс – вокали
 Щефан Шварцман – барабани

Песни

Външни препратки 
 Официална страница

Бележки 

Албуми на Крокус
Музикални албуми от 2006 година